Алекса́ндр Сергеевич Дми́триев:
 Дмитриев, Александр Сергеевич (род. 1935) — советский и российский дирижёр, педагог.
 Дмитриев, Александр Сергеевич (род. 1951) — российский теплофизик, доктор технических наук, профессор.